Ла-Реоль (фр. La Réole, гасконск. La Rèula, L’Arrèula) — город во Франции.

География 
Город Ла-Реоль находится на юго-западе Франции, на территории департамента Жиронда региона Аквитания. Административный центр одноимённого кантона. Ла-Реоль лежит на обоих берегах реки Гаронна, городской центр — на её правом берегу. Расположенные на левом берегу реки кварталы в особенности подвержены опасности наводнения при разливах Гаронны (1835, 1855, 1875, 1879, 1918, 1927, 1930, 1981, 2006 и 2009). Ла-Реоль расположен в 62 километрах юго-восточнее Бордо.

Через город проходит железнодорожная линия Бордо-Сет.

История 
Название города происходит от латинского Regula Benedicti, так как эта местность в 977 году была передана бенедиктинскому аббатству Флёри для создания поселения. В 1793 году, после Великой французской революции городок получил права коммуны, а в 1801 здесь было введено коммунальное самоуправление.

Население

Города-побратимы

Примечания 

Города Франции
Города департамента Жиронда